А́йос-Нико́лаос () — район Афин, расположенный между районами Като Патисия и Айос-Пантелеимонас, пересекает проспект Ахарнон ().

Район получил своё название от одноименной церкви по проспекту Ахарнон. Такое же название носит станция «Айос-Николаос» Афинского метрополитена и станция электрического поезда ISAP.

Ссылки 
 Χαρτης της Αθηνας